Haploposthiidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Haploposthiidae i klassen Acoela, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Haploposthiidae 54 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Haploposthiidae